Гре́чка:
 Гречка, или греча — крупа из гречихи посевной, а также каша из этой крупы.
 Гречка () — род растений семейства злаки, не путать с гречихой из семейства гречишные.
 Гречка (род. 2000) — российская певица и музыкант.
 Гречка расширенная — многолетнее травянистое растение.

См. также 

 Гречиха